Museu de Arqueologia e Etnologia
Mae - uma banda
Vanessa Mae
Ou ainda:
Mãe

Desambiguação